Der Kanton Grandvillars ist ein französischer Wahlkreis im Département Territoire de Belfort in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Hauptort ist Grandvillars. Vertreter im conseil général des Départements ist seit 1988 Jean Monnier.

Gemeinden
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Grandvillars die 14 Gemeinden Boron, Bourogne, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Méziré, Morvillars, Recouvrance, Suarce und Vellescot. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 88 km km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 9013.

Grandvillars